Sei unità della United States Navy sono state battezzate USS Scorpion, in riferimento agli scorpioni (Scorpiones) ordine di artropodi velenosi della classe degli aracnidi.

  – block sloop in servizio dal 1812 al 1814, parte della Joshua Barney's Chesapeake Bay Flotilla durante la guerra anglo-americana.
  – scuna in servizio dal 1813 al 1814 sul Lago Superiore durante la guerra anglo-americana.
  – piroscafo (bark-rigged steamer) in servizio dal 1847 al 1848 durante la guerra messico-statunitense.
  – pattugliatore (patrol yacht) e cannoniera in servizio dal 1898 al 1899, nel periodo 1899-1901, e dal 1902 fino al 1927, e che operò durante la guerra ispano-americana del 1898.
  – sommergibile classe Gato in servizio dal 1942 fino alla sua perdita nel 1944 durante la seconda guerra mondiale.
  – sottomarino classe Skipjack in servizio dal 1960 fino alla sua perdita per incidente nel 1968.

Note 

Scorpion